Frederick Winslow Taylor (1856 - 1915), un ingénieur américain
 Frederick Taylor, un ancien joueur de hockey
 Frederick Taylor, un historien britannique, auteur de Dresden: Tuesday, Feb. 13, 1945